Pojem Skalice je nejednoznačný a může mít následující významy:

Jméno řeky:
 Skalice (řeka)

Jméno panského sídla:
 Skalice (hrad) – zaniklý hrad v okrese Tábor
 Skalice (zámek) – více zámků

Jméno obce:
 Skalice (okres Znojmo) – obec v okrese Znojmo
 Skalice (okres Tábor) – obec v okrese Tábor
 Skalice (okres Hradec Králové) – obec v okrese Hradec Králové

Jméno části obce:
 Skalice (Frýdek-Místek) – část statutárního města Frýdek-Místek v okrese Frýdek-Místek
 Skalice (Hrochův Týnec) – část obce Hrochův Týnec v okrese Chrudim
 Skalice (Nečín) – část obce Nečín v okrese Příbram
 Skalice (Slapy) – část obce Slapy, v okrese Praha-západ
 Skalice (Struhařov) – část obce Struhařov v okrese Benešov
 Skalice (Štěpánovice) – část obce Štěpánovice v okrese České Budějovice
 Skalice (Třebívlice) – část obce Třebívlice v okrese Litoměřice
 Skalice (Žitenice) – část obce Žitenice v okrese Litoměřice

Může jít také o součást jména obce:
 Česká Skalice – město v okrese Náchod
 Klášterní Skalice – obec v okrese Kolín
 Skalice nad Svitavou – obec v okrese Blansko
 Skalice u České Lípy – obec v okrese Česká Lípa
 Stříbrná Skalice – obec v okrese Kolín

nebo části obce:
 Velká Skalice – část obce Zbraslavice v okrese Kutná Hora
 Doubravice u České Skalice – část obce Rychnovek v okrese Náchod
 Malá Skalice (Zbraslavice) – část obce Zbraslavice v okrese Kutná Hora
 Malá Skalice (Česká Skalice) – část města Česká Skalice v okrese Náchod

v zahraničí:
 Skalice (Polsko)

Může jít také o:
 Skalice (Švihovská vrchovina) (461,1 m) – vrchol v Rokycanské pahorkatině, na jihovýchodním okraji Tymákova v okrese Plzeň-město
 Skalice (485 m) – vrchol severně od Zběšic v okrese Písek
 Skalice (779 m) – vrchol, Devítiskalská vrchovina, katastrální území obce Sklené, okres Žďár nad Sázavou
 Skalice (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Ilava na Slovensku

Může se také objevit v následujících triviálních názvech chemických sloučenin – síranových minerálů:
 Zelená skalice – heptahydrát síranu železnatého
 Modrá skalice – pentahydrát síranu měďnatého
 Bílá skalice – heptahydrát síranu zinečnatého
 Manganatá skalice – pentahydrát síranu manganatého
 Kobaltnatá skalice – heptahydrát síranu kobaltnatého
 Nikelnatá skalice – heptahydrát síranu nikelnatého

Podobné názvy 
 Skalička
 Skalica

Externí odkazy